är ett japanskt efternamn med betydelsen "liten skog". Bland personer som bär namnet finns:

 Masaki Kobayashi, filmregissör
 Yasuo Kobayashi, aikidolärare
 Hiroaki Kobayashi, aikidolärare, son till Yasuo Kobayashi
 Kamui Kobayashi, racerförare
 Kobayashi Issa, poet

Japanska efternamn